Капи́тон Ива́нович Невостру́ев (1816—1872) — русский церковный  и писатель, известный археограф и археолог, преподаватель, профессор. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1861).

Биография 
Родился в семье учителя Вятской духовной семинарии, а затем священника. Первоначальное образование получил в Елабужском духовном училище, по окончании его поступил в Вифанскую семинарию (1836), после окончания которой — в Московскую духовную академию. Особенно сильное влияние на студентов Академии того времени имели ректор Академии Филарет (Гумилевский) и молодой преподаватель Александр Васильевич Горский. Горский читал курс общей церковной истории и смог увлечь многих учеников своим предметом, в том числе и Невоструева. В 1841 году по окончании Академии Невоструев был назначен преподавателем Симбирской семинарии, где ему было поручено преподавание Священного писания, патристики и еврейского языка.

В Симбирске, отчасти под влиянием Горского, он приступил к сбору документов по древней истории монастырей и церквей Поволжья, на основе которых подготовил описания более двадцати монастырей. Однако при жизни им было опубликовано только несколько: «Описание Симбирского Спасского девичьего монастыря» (М., 1855); «О начале Алатырского Киево-Николаевского монастыря» (М., 1866); «Историческое описание бывших в г. Самаре мужского Спасо-Преображенского и женского Спасского монастырей» (М., 1867); в 1868 г. в «Археологическом Вестнике» — «Описание Кашпирского Благовещенского Симеонова монастыря»; в 1870 г. отпечатан в «Симбирских Губернских Ведомостях» один из самых крупных трудов Невоструева, посвященный истории Симбирского края — «Описание Симбирского Покровского монастыря, что ныне архиерейский дом» — с отдельными оттисками; в «Симбирском Сборнике» того же 1870 г. отпечатаны (анонимно) сведения: 1) «О бывшей Симбирской Соловецкой пустыни» и 2) «О бывшем Симбирском Успенском монастыре».

В 1849 году А. В. Горский пригласил Невоструева в Москву в качестве помощника по описанию рукописей Синодальной библиотеки. Невоструев занимался этим трудом в продолжении 23-х лет до самой смерти. Их совместный труд был напечатан под названием: «Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки». За эту работу авторы стали первыми лауреатами Ломоносовской премии (1867).

Умер после продолжительной болезни в Москве  года.

Семья 
Брат — протоиерей Александр Иванович Невоструев.

Сочинения 
Работы, посвящённые археологии и археографии:
 «Описание Симбирского Спасского девичьего монастыря»
 «Описание Симбирского Покровского монастыря, что ныне архиерейский дом»
 «Список с писцовых книг по г. Казани с уездом»
 «Слово св. Ипполита об антихристе в древнем славянском переводе по списку XII века»
 «Поучение митрополита Алексия»
 «Житие Иосифа Волоколамского»
 «Древне-русския поучения о иноческой жизни»
 «Ананьинский могильник»
 «О городищах древних булгарского и казанского царств»
 «Елабужские древности»
 «Плащаница кн. Владимира Андреевича»
 «О скуфье и камилавке в древней греческой и русской церкви»

Кроме этого, Невоструев открыл некоторые сочинения древних отцов церкви, утраченные или неизданные на греческом языке, но сохранившиеся в древне-русских переводах:
 «4 слова Мефодия Патарского, составленное Максимом исповедником»
 «Древний патерик, сохранившейся по латинскому переводу»
и многие другие.

Примечания

Литература 
 Полный Православный богословский энциклопедический словарь. — Изд-во Сойкина, 1912. — Т. 2. — Кол. 1620.
 
 Описания рукописных собраний
 
 Гуркин В. А. Капитон Иванович Невоструев (к 200-летию со дня рождения) // . — 2015. — C. 164—165.

Ссылки 
 Невоструев Капитон Иванович

Выпускники Вифанской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Богословы Российской империи
Православные богословы
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Лауреаты Ломоносовской премии (Российская империя)